ВНИИКОП

 ВНИИКОП — Всероссийский научно-исследовательский институт консервной и овощесушильной промышленности
 ВНИИКОП — посёлок в Тульской области.